Lésigny (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Lésigny (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes